O Depósito Naval de Rio Grande é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

Foi criado pela Portaria Ministerial nº 53, de 29 de janeiro de 1996, e ativado pelo Termo de Ativação de 25 de setembro do mesmo ano.

A sua função original era a de abastecer os meios navais, aernavais e de fuzileiros sediados ou em trânsito na área do Comando do 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Com o passar dos anos, essas funções foram ampliadas passando a abranger atividades de Obtenção, Execução Financeira, Pagamento de Pessoal (militar e civil), COPIMED e Requisição de Passagem, em apoio a dezessete OM da área do Rio Grande do Sul.

A OM é apelidada carinhosamente de "Leão do Sul".

Marinha do Brasil